Camaropycnis är ett släkte av svampar. Camaropycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Camaropycnis